Присцила Гарита (, род. 14 марта 1968) — американская актриса.

Биография 
Гарита родилась в Нью-Йорке и дебютировала на телевидении в 1993 году, снявшись в дневной мыльной опере «Другой мир», после чего начала сниматься в другой мыльной опере «Все мои дети».

Наибольшего успеха Гарита добилась благодаря своей роли Габи Мартинес в мыльной опере Аарона Спеллинга «Любовь и тайны Сансет Бич», где снималась с 1997 по 1999 год, на протяжении почти всего периода трансляции шоу, за эту роль она номинировалась на премию ALMA в 1999 году.

В 2000 году Спеллинга взял Гариту в свою прайм-тайм мыльную оперу «Титаны», однако после заменил её на Лурдес Бенедикто. В 2004 году она заменила Линдси Хартли в сериале «Страсти». В 2011 году она также кратко снималась в мыльной опере «Главный госпиталь».

Помимо мыльных опер Гарита в разные годы появилась в эпизодах таких сериалов как «Зачарованные», «Говорящая с призраками», «Закон и порядок: Лос-Анджелес», «C.S.I.: Место преступления Майами» и «Касл».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Ансония (Коннектикут)
Выпускники Коннектикутского университета